La Serra ima više značenja:
 La Serra, Bologna
 La Serra, Cuneo
 La Serra, Frosinone
 La Serra, Lucca
 La Serra, Pesaro-Urbino
 La Serra, Pisa
 La Serra, Rimini